

Жанібек — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Жанібек — село, Каркаралінський район, Карагандинська область